Оле́г Ива́нович Ло́бов (7 сентября 1937, Киев — 6 сентября 2018) — советский и российский государственный деятель, первый заместитель председателя Совета министров РСФСР (апрель—ноябрь 1991), фактически и. о. председателя Совета министров РСФСР в сентябре—ноябре 1991 года, первый заместитель председателя Совета министров Российской Федерации — министр экономики Российской Федерации (апрель—сентябрь 1993), секретарь Совета безопасности Российской Федерации (1993—1996), первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации (июнь—август 1996 года).

Биография 
Родился в 1937 году в Киеве, отец — главный инженер Киевского молочного комбината. В 1960 году окончил Ростовский-на-Дону институт инженеров железнодорожного транспорта и был направлен в Свердловск, в проектный институт «Уралгипрохим», где работал инженером, затем старшим инженером и главным конструктором отдела. В 1963—1965 годах работал начальником строительного отдела в институте «УралпромстройНИИпроект», в 1965—1966 — вновь в Уралгипрохиме на аналогичной должности, в 1966 году опять перешёл в УралпромстройНИИпроект, где в 1969 году стал главным инженером. В декабре 1971 года защитил кандидатскую диссертацию.

В августе 1972 года Лобов перешёл на партийную работу и был назначен заместителем заведующего отделом строительства Свердловского обкома КПСС. В апреле 1975 года заведующий отделом строительства Борис Ельцин был повышен до секретаря обкома по строительству, а Лобов занял его пост заведующего. Через полтора года, в октябре 1976, Ельцин стал 1-м секретарём обкома, а Лобов был назначен начальником треста «Главсредуралстрой». В июне 1982 года он вернулся в обком на должность секретаря по строительству, с мая 1983 — 2-й секретарь обкома. В январе 1985 года избран председателем облисполкома вместо скоропостижно скончавшегося Анатолия Мехренцева.

В июле 1987 переведён в Москву на должность заместителя председателя Совета министров РСФСР. На протяжении последующих десяти лет Лобов четыре раза входил в состав правительств РСФСР и Российской Федерации. В январе 1989 года возвращён на партийную работу, назначен вторым секретарём ЦК Компартии Армении. В июне 1990 года на учредительном съезде Коммунистической партии РСФСР баллотировался на должность первого секретаря ЦК КП РСФСР, но проиграл выборы Ивану Полозкову. Член ЦК КПСС (1990—1991).

С 19 апреля по 15 ноября 1991 года — первый заместитель председателя Совета министров РСФСР (переназначался 15 июля 1991 года). Во время августовских событий 1991 года возглавлял резервный состав Совета министров в Свердловске. После отставки главы правительства Ивана Силаева (26 сентября 1991 года) Лобов фактически исполнял обязанности председателя Совета министров РСФСР до формирования «правительства реформ» во главе с Ельциным 6 ноября и отставки Совета министров РСФСР 15 ноября 1991 года.

С ноября 1991 по сентябрь 1992 года — председатель Экспертного совета при Председателе Правительства РСФСР (фактически при Президенте РСФСР, поскольку Б. Н. Ельцин лично возглавлял правительство). Со 2 сентября 1992 года — председатель Экспертного совета при Президенте Российской Федерации.

С 1991 года возглавлял «Российско-японский университет».

С 1992 года занимал пост Председателя Совета Международной общественной организации Московско-Тайбейская координационная комиссия по экономическому и культурному сотрудничеству (МОО МТКК). Утвержден на пост Председателя Совета  МОО МТКК Распоряжением Президента Российской Федерации № 479-рп от 02 сентября 1992г.

15 апреля 1993 года в третий раз вошёл в состав правительства, став первым заместителем председателя Совета министров — правительства Российской Федерации — министром экономики Российской Федерации. Менее чем через полгода, 18 сентября, выведен из состава правительства и назначен секретарём Совета безопасности Российской Федерации. Активно занимался «чеченским вопросом», одновременно являясь (с 29 августа 1995 по 10 августа 1996 года) полномочным представителем Президента Российской Федерации в Чеченской Республике.

18 июня 1996 года вновь возвращён в правительство, став ненадолго первым заместителем Председателя Правительства РФ. 14 августа 1996 года, при формировании «второго правительства Черномырдина», понижен до «обычного» заместителя председателя правительства, а 17 марта 1997 года освобождён от должности.

После ухода из Правительства Российской Федерации занимался бизнесом, организовал две компании — Республиканскую инновационную компанию «РИНКО» (в настоящее время «Ви Холдинг») и «ЦентрЭКОММАШ». В последнее время — президент .

Сотрудничество с сектой «Аум Синрикё» 
По некоторым сведениям, в период с 1991 по 1995 год активно сотрудничал с сектой «Аум Синрикё» и помогал религиозному движению наладить свою деятельность в России. Лобова обвиняли в регулярном получении денежных средств от секты и регулярных встречах с «министром строительства» . В ответ на эти обвинения, Лобов заявил, что координировал только благотворительные проекты «Аум Синрикё» в России и негодовал, что правительство Японии не предупредило его заранее об опасности таких контактов.

По свидетельству , документация по производству зарина, для проведения теракта, была куплена в 1993 году при помощи Лобова, которому было заплачено около 10 млн иен (79 тысяч долларов США по актуальному курсу). Его показания подтвердил «шеф разведки» секты , признавшийся, что вещество невозможно было бы изготовить без помощи Лобова.

Лобов отказался комментировать данные показания членов секты. Представители ФСБ сомневались в причастности Лобова к продаже технологии, которая находится в открытом доступе. Кроме Лобова в сотрудничестве с сектой публично обвинялись Александр Руцкой, Руслан Хасбулатов и Юрий Лужков.

Участие в работе выборных центральных органов власти 
 член ЦК КПСС (1990—1991)
 депутат Верховного Совета СССР XI созыва (с февраля 1985)
 народный депутат СССР (1989—1991), член Верховного Совета СССР (1990—1991)
 депутат Верховного Совета РСФСР X созыва
 делегат XXVI и XXVII съездов КПСС и XIX всесоюзной партконференции

Награды 
 орден Ленина (1978)
 орден Октябрьской Революции (4 сентября 1987) — за заслуги перед Советским государством и в связи с пятидесятилетием со дня рождения
 орден «Знак Почёта» (1974)
 почётное звание «Заслуженный строитель РСФСР» (30 июня 1982) — за заслуги в области строительства
 медали: «За освоение целинных земель» (1957), «К 40-летию завершения национально-освободительной борьбы чехословацкого народа и освобождения Чехословакии Советской Армией» (1985), «Защитнику свободной России» (1994)
 премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2000)

Комментарии

Примечания

Литература 
 Сушков А. В., Разинков С. Л. Руководители Свердловской области: первые секретари обкома ВКП(б)—КПСС и председатели облисполкома. 1934—1991: биографический справочник. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2003. С. 132—135.

Ссылки 
 Биография на сайте Правители России и Советского Союза

Выпускники Ростовского государственного университета путей сообщения
Секретари Совета безопасности России
Члены Верховного Совета СССР (1989—1991)
Первые заместители председателя Правительства Российской Федерации
Члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва
Народные депутаты СССР от округов Армянской ССР
Председатели Свердловского облисполкома
Почётные члены РААСН
Первые заместители председателя Совета Министров РСФСР
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Представители президента России в регионах
Вторые секретари Свердловского обкома КПСС
Министры экономики Российской Федерации
Вторые секретари ЦК КП Армении
Похороненные на Троекуровском кладбище
Делегаты XIX конференции КПСС